Delpech henviser til blandt andre:

 Auguste-Louis-Dominique Delpech (1818-1880) − fransk læge
 Jacques-Mathieu Delpech (1777-1832) − fransk læge

Efternavne